Born to be bad est le titre de plusieurs films :
 Born to Be Bad est un film de Lowell Sherman sorti en 1934, avec Cary Grant
 Born to Be Bad est un film de Nicholas Ray sorti en 1950, avec Robert Ryan et Joan Fontaine